Sakaraha (district), een district van Madagaskar
Sakaraha (stad), de hoofdplaats van dit district